Irene Cordioli – calciatrice italiana
 Mario Cordioli – ex calciatore italiano
 Valentina Lanfranchi Cordioli – politica italiana